Гнойовичок (Coprinellus) — рід базидіомікотових грибів родини псатиреллові (Psathyrellaceae). Рід об'єднує низку видів, які раніше належали до космополітичного роду Coprinus.

Види 
Рід включає 62 види:

 Coprinellus allovelus (Uljé) Doveri & Sarrocco 2011
 Coprinellus amphithallus (M.Lange & A.H.Sm.) Redhead, Vilgalys & Moncalvo 2001
 Coprinellus angulatus (Peck) Redhead, Vilgalys & Moncalvo 2001
 Coprinellus aokii (Hongo) Vilgalys, Hopple & Jacq.Johnson 2001
 Coprinellus aureogranulatus (Uljé & Aptroot) Redhead, Vilgalys & Moncalvo 2001
 Coprinellus bipellis (Romagn.) P.Roux, Guy Garcia & Borgarin 2006
 Coprinellus bisporiger (Buller ex P.D.Orton) Redhead, Vilgalys & Moncalvo 2001
 Coprinellus bisporus (J.E.Lange) Vilgalys, Hopple & Jacq. Johnson 2001
 Coprinellus brevisetulosus (Arnolds) Redhead, Vilgalys & Moncalvo 2001
 Coprinellus callinus (M.Lange & A.H.Sm.) Vilgalys, Hopple & Jacq.Johnson 2001
 Coprinellus canistri (Uljé & Verbeken) Doveri & Sarrocco 2011
 Coprinellus christianopolitanus Örstadius & E.Larss. (2015)
 Coprinellus cinereopallidus L.Nagy, Házi, T.Papp & Vágvölgyi 2012
 Coprinellus cinnamomeotinctus (P.D.Orton) D.J.Schaf. 2012
 Coprinellus congregatus (Bull.) P.Karst. 1879
 Coprinellus curtus (Kalchbr.) Vilgalys, Hopple & Jacq.Johnson 2001
 Coprinellus deliquescens (Bull.) P.Karst. 1879
 Coprinellus deminutus (Enderle) L.Nagy, Házi, Vágvölgyi & T.Papp 2012
 Coprinellus dilectus (Fr.) Redhead, Vilgalys & Moncalvo 2001
 Coprinellus disseminatus (Pers.) J.E.Lange 1938
 Coprinellus domesticus (Bolton) Vilgalys, Hopple & Jacq.Johnson 2001
 Coprinellus doverii (L.Nagy) Házi, L.Nagy, T.Papp & Vágvölgyi 2011
 Coprinellus ellisii (P.D.Orton) Redhead, Vilgalys & Moncalvo 2001
 Coprinellus ephemerus (Bull.) Redhead, Vilgalys & Moncalvo 2001
 Coprinellus eurysporus (M.Lange & A.H.Sm.) Redhead, Vilgalys & Moncalvo 2001
 Coprinellus fallax (M.Lange & A.H.Sm.) Redhead, Vilgalys & Moncalvo 2001
 Coprinellus fimbriatus (Berk. & Broome) Redhead, Vilgalys & Moncalvo 2001
 Coprinellus flocculosus (DC.) Vilgalys, Hopple & Jacq.Johnson 2001
 Coprinellus furfurellus (Berk. & Broome) Redhead, Vilgalys & Moncalvo 2001
 Coprinellus fuscocystidiatus L.Nagy, Házi, T.Papp & Vágvölgyi 2012
 Coprinellus heptemerus (M.Lange & A.H.Sm.) Vilgalys, Hopple & Jacq.Johnson 2001
 Coprinellus heterosetulosus (Locq. ex Watling) Vilgalys, Hopple & Jacq.Johnson 2001
 Coprinellus heterothrix (Kühner) Redhead, Vilgalys & Moncalvo 2001
 Coprinellus hiascens (Fr.) Redhead, Vilgalys & Moncalvo 2001
 Coprinellus impatiens (Fr.) J.E.Lange 1938
 Coprinellus limicola (Uljé) Doveri & Sarrocco 2011
 Coprinellus marculentus (Britzelm.) Redhead, Vilgalys & Moncalvo 2001
 Coprinellus micaceus (Bull.) Vilgalys, Hopple & Jacq.Johnson 2001
 Coprinellus minutisporus (Uljé) Doveri & Sarrocco 2011
 Coprinellus mitrinodulisporus Doveri & Saccoro 2011
 Coprinellus pallidissimus (Romagn.) P.Roux, Guy García & S.Roux 2006
 Coprinellus pallidus L.Nagy, Házi, T.Papp & Vágvölgyi 2012
 Coprinellus parvulus (Keizer & Uljé) Házi, L.Nagy, T.Papp & Vágvölgyi 2011
 Coprinellus pellucidus (P.Karst.) Redhead, Vilgalys & Moncalvo 2001
 Coprinellus plagioporus (Romagn.) Redhead, Vilgalys & Moncalvo 2001
 Coprinellus pseudoamphithallus (Uljé) Doveri & Sarrocco 2011
 Coprinellus pusillulus (Svrcek) Házi, L.Nagy, T.Papp & Vágvölgyi 2011
 Coprinellus pyrrhanthes (Romagn.) Redhead, Vilgalys & Moncalvo 2001
 Coprinellus radians (Desm.) Vilgalys, Hopple & Jacq.Johnson 2001
 Coprinellus radicellus Házi, L.Nagy, T.Papp & Vágvölgyi 2011
 Coprinellus ramosocystidiatus (Bender) L.Nagy, Házi, Vágvölgyi & T.Papp 2012
 Coprinellus sabulicola L.Nagy, Házi, T.Papp & Vágvölgyi 2012
 Coprinellus saccharinus (Romagn.) P.Roux, Guy García & Dumas 2006
 Coprinellus sassii (M.Lange & A.H.Sm.) Redhead, Vilgalys & Moncalvo 2001
 Coprinellus sclerocystidiosus (M.Lange & A.H.Sm.) Vilgalys, Hopple & Jacq.Johnson 2001
 Coprinellus singularis (Uljé) Redhead, Vilgalys & Moncalvo 2001
 Coprinellus subdisseminatus (M.Lange) Redhead, Vilgalys & Moncalvo 2001
 Coprinellus subimpatiens (M.Lange & A.H.Sm.) Redhead, Vilgalys & Moncalvo 2001
 Coprinellus subpurpureus (A.H.Sm.) Redhead, Vilgalys & Moncalvo 2001
 Coprinellus truncorum (Scop.) Redhead, Vilgalys & Moncalvo 2001
 Coprinellus uljei L.Nagy, Házi, T.Papp & Vágvölgyi 2012
 Coprinellus velatopruinatus (Bender) Redhead, Vilgalys & Moncalvo 2001
 Coprinellus verrucispermus (Joss. & Enderle) Redhead, Vilgalys & Moncalvo 2001
 Coprinellus xanthothrix (Romagn.) Vilgalys, Hopple & Jacq.Johnson 2001

Примітки 

Псатиреллові
Роди грибів